Comuna 4 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 4 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 4 de Cali, Colombia.
 Comuna 4 de Duitama, Colombia.
 Comuna 4 de Tunja, Colombia.
 Comuna 4 de Soacha, Colombia.
 Comuna 4 de Neiva, Colombia.
 Comuna 4 de Medellín, Colombia.